Ка́дочников (Кадочніков) — російське прізвище, утворене від прізвиська Кадочник («Бондар»).

Відомі носії:
 Кадочников Костянтин Павлович (1932—1984) — радянський актор.
 Кадочніков Олег Петрович ( 1959) — український літератор, педагог і громадський діяч.
 Кадочников Павло Петрович (1915—1988) — російський актор, народний артист СРСР (1979).
 Кадочников Петро Павлович (1944—1981) — радянський актор.
 Кадочников Станіслав Петрович ( 1959) — український майстер художнього скла, живописець.

 Кадочникова Лариса Валентинівна ( 1937) —  радянська і українська акторка театру і кіно; зіграла Марічку в «Тінях забутих предків» (1964), лауреат Державної премії України імені Шевченка (1991), Народна артистка України (1992).  
 Кадочникова Наталія Петрівна ( 1969) — радянська і російська актриса театру і кіно, творець і художній керівник Творчої майстерні «Династія» імені Павла Кадочникова. Донька Петра Кадочникова, онука Павла Кадочникова.